Graben kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Rüschegg-Graben, ort, Bern, Bern-Mittelland, 
 Graben, Bern, ort och kommun, Bern, Oberaargau,

Tyskland 

 Graben, Bayern, Bayern, Schwaben,